John Stevens peut faire référence à :

Architecture et ingénierie
  (1749–1838), ingénieur américain qui a développé le moteur de chaudière multitubulaire et l'hélice à vis
  (1824–1881), architecte américain
  (1855–1940), architecte américain
 John Frank Stevens (1853–1943), constructeur du Great Northern Railway aux États-Unis, ingénieur en chef sur le canal de Panama
 John H. Stevens (1820–1900), a construit la première maison à l'ouest du Mississippi dans ce qui est maintenant Minneapolis au Minnesota.

Entreprise
  (1795-1874), américain
  (1852–1928), homme d'affaires américain
  (1868–1929), PDG de JP Stevens Textile Corporation

Divertissement
  (1844–1916), dramaturge et acteur américain
  (1940–1994), batteur anglais et membre fondateur du Spontaneous Music Ensemble
  (1951), compositeur et joueur de tuba américain
  (1987), candidat à American Idol
 Steve Brodie 1919–1992), acteur américain, né John Stevens, ou John Stevenson

Loi
  (1838–1912), avocat de l'Illinois
 John Paul Stevens (1920–2019), juge de la Cour suprême des États-Unis
 John Stevens, Baron Stevens de Kirkwhelpington (1942-), commissaire de police britannique, journaliste et membre de la Chambre des lords

Militaire
  John Harvey Stevens (mort 1866), officier des Royal Marines
  (1900–1989), amiral britannique
 John Stevens (amiral) (1927-),  (1979–1981)

Politique
  (vers 1716–1792), délégué au Congrès continental
  (1955-), fondateur du Parti conservateur pro-euro
  (1973-), sénateur de l'État du Tennessee
  (1845–1916), homme politique
 John Christopher Stevens ou J. Christopher Stevens (1960–2012), diplomate américain, ambassadeur des États-Unis en Libye
  (1820–1895), ambassadeur des États-Unis au Royaume d'Hawai'i
  (1933-2019), avocat et homme politique américain
  (1852–1925), syndicaliste et homme politique britannique

Sports

Cricket
  (1769–1863), joueur de cricket anglais, principalement joué pour l'Essex
  (1854–?), joueur de cricket anglais
  (1875–1923), joueur de cricket anglais
  (1828-1873), joueur de cricket néo-zélandais
  (1811–1891), joueur de cricket australien d'origine indienne
  (1948-), joueur de cricket australien

Autres sports
  (1971-), footballeur australien
 John Stevens (1966-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace
 John Stevens (1994-), joueur américain de hockey sur glace
  (1785–1857), plaisancier américain
  (1912–1981), arbitre de baseball américain

Autre personnalité
 John Stevens (mort 1726), hispaniste et traducteur
  (1827–1910), fondateur des Fils de la Révolution
  (1840–1920), inventeur du moulin à farine
 John Robert Stevens (1919–1983), prédicateur chrétien américain
 John Stevens (1921–2002), 
  (1929–2016), journaliste pour le London Evening Standard
  (1947-), professeur d'aïkido, prêtre bouddhiste et enseignant

Voir aussi 
  (1962-), chanteur néo-zélandais
 John S. Stevens 
 John Stephens
  (1912–1981), arbitre de baseball américain
 , chanteur du groupe de rock Highly Suspect
 Jack Stevens